Las llantas de carro de papel eran ruedas de vagones de ferrocarril compuestas, hechas de una llanta de hierro forjado o de acero, atornillada a un eje de hierro con una capa intermedia de papel laminado.  El centro estaba hecho de papel comprimido sostenido entre dos discos de hierro. Su capacidad para amortiguar el ruido del riel y la rueda resultó en un viaje silencioso y suave para los pasajeros de los comedores y carros para dormir de la empresa norteamericana Pullman.

Concepto 

Las llantas de carro de papel fueron inventadas por el ingeniero de locomotoras Richard N. Allen (1827-1890), quien estableció una compañía con su cuñado en 1867, produciendo papel de paja.  Amortiguaban las vibraciones mucho mejor que las ruedas de ferrocarril de hierro fundido convencionales, que transmiten todas las imperfecciones de la vía al carro que está encima, haciendo que los viajes en tren sean ruidosos e incómodos.  Fueron especialmente utilizados en los carros  comedor y para dormir Pullman ,  aunque ocasionalmente fueron criticados por causar descarrilamientos. En 1915, la Comisión de Comercio Interestatal, que regulaba los ferrocarriles estadounidenses, declaró que las ruedas de papel no eran seguras, y dejaron de usarse en los vagones de ferrocarril de los Estados Unidos.

Fabricación 
El proceso de construcción implicó la unión de 200 hojas de papel circulares, de la siguiente manera. Conjuntos de tres hojas circulares se unieron en un "sándwich" utilizando un pegamento a base de harina. Se construyeron "sándwiches" adicionales y se colocaron uno encima del otro para hacer una gran pila de 4 pies (1,2 m). Esta pila se colocó en una prensa hidráulica de 650 toneladas durante tres horas. Los discos compuestos circulares se secaron y curaron durante seis a ocho semanas, sin dejar humedad en ellos. Después del curado, los discos compuestos se convirtieron en un torno del tamaño adecuado, y se perforaron 24 o más orificios de pernos en ellos. Estos discos compuesto formado el centro de cada rueda, a la que se añadió un cubo de hierro fundido y el borde de acero atornillada a placas protectoras metálicas de 6,4 mm (1⁄4 pulgadas) de espesor a cada lado del centro del papel. Con los pernos apretados, el centro del papel se convirtió en una "estructura compuesta sólida, densa y comprimida" que podía soportar el peso de los vagones.

Estados Unidos 

La compañía Allen Paper Car Wheel Works se encontraba inicialmente en East North Street en Morris, Illinois , mientras que su oficina general estaba en 239  Broadway, Nueva York. Funcionó principalmente para la compañía Pullman Palace Car en Chicago, que después de probar y optimizar la rueda, había dado su primer pedido de 100 ruedas en 1871. Posteriormente, la planta principal se estableció en South Bay en Hudson, Nueva York , en 1873, y finalmente se trasladó al sitio de las obras de Pullman's en Chicago. 

En 1881, la compañía Allen Paper Car Wheel Co. operó talleres en Nueva York y Chicago, pero mantuvo su planta de procesamiento en Morris.  Cada taller empleó aproximadamente 80 hombres y produjo más de 24 ruedas por día.  Así, la compañía producía y vendía miles de ruedas cada año. En 1886, la compañía anunció que tenía 60 000 ruedas en servicio. En 1893 había vendido 115 000. La compañía Allen Paper Car Wheel Works funcionó hasta 1890, cuando se transfirieron a John N. Bunnell y cambiaron su nombre a American Straw Board Co. Posteriormente, el negocio y la planta fueron arrendados, vendidos y reestructurados, y operados durante las siguientes dos décadas bajo diferentes nombres, incluyendo Morris Box Board Co. En octubre de 1915, la compañía fue reestructurada e incorporada como Morris Paper Mills. En la década de 1920, la fábrica de papel era uno de los mayores empleadores en Morris, y producía cajas de cartón de diversas formas, tamaños y colores que se enviaban por todo Estados Unidos.

Reino Unido 
La compañía John Brown & Co en Sheffield, Inglaterra, llegó a un acuerdo con el inventor en la fabricación de ruedas de papel en Europa. Instaló las máquinas necesarias para octubre de 1875, por lo que se esperaba que la producción comenzara a su debido tiempo.

Alemania 

Tal como lo propuso el maestro fabricante de máquinas Finckbein en Saarbrücken - St. Johann y el maestro artesano César del Reichseisenbahn, la fábrica de cartón prelacado y lacado de Gebrüder Adt en Forbach produjo una pulpa de papel adecuada para ruedas de vagones de ferrocarril después de varias pruebas. Con el permiso de la Royal Railway Administration en  Fráncfort , los juegos de ruedas con discos de papel se fabricaron en el taller ferroviario principal de Saarbrücken y en la fábrica de ruedas de los ferrocarriles de los hermanos van der Zypen en Deutz.y luego poner en uso. Tales juegos de ruedas con discos de pulpa de papel estaban en servicio regular en vagones durante mucho tiempo. Se mantuvieron perfectamente y mostraron una carrera sin problemas mientras conducía sin hacer ningún ruido molesto. 

Las ruedas utilizadas en Saarbrücken se construyeron a la manera de las ruedas Mansell de madera, con el neumático de la rueda colocado sobre el disco de papel y el cubo en él mediante una fuerte presión hidráulica, mientras que los neumáticos de las ruedas de papel americanas estaban provistos de un accesorio interno contra el que se presionó el disco de papel y al que estaba conectado por pernos. La práctica ha demostrado que los neumáticos con un enfoque interno de este tipo, aparentemente debido a la distribución irregular de la masa, se agrietaron desde el interior hacia el exterior, de modo que se perdió la ventaja de reforzar los neumáticos y se logró un resultado opuesto. Las ruedas Mansell convencionales con discos de madera, el neumático podría deslizarse en el disco de madera, cuando el neumático se calentó durante el frenado. En las ruedas diseñadas en Saarbrücken, se colocaron cuatro pasadores de hierro a cada lado entre el neumático y el anillo Mansell, lo que evitó que las ruedas giren durante el frenado.

Patentes 
 Patente de Estados Unidos Nº 89.908, 11 de mayo de 1869, RN Allen & LW Kimball: patente básica 
 Patente de Estados Unidos Nº 128.939, 16 de julio de 1872, Richard N. Allen: construcción mejorada de la rueda  
 Patente de los Estados Unidos Nº  RE 7.142, 30 de mayo de 1876, Richard N. Allen: Reedición de 89.908
 Patente de Estados Unidos Nº 182.789, del 3 de octubre de 1876. Richard N. Allen y Albert B. Pullman: Ruedas de coche que conectan el neumático y el cubo con una variedad de materiales "elásticos" distintos del papel.

Referencias 

Papel
Tecnología ferroviaria